Brazza ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Savorgnan de Brazza (1852–1905), französischer Marineoffizier und Afrikareisender italienischer Herkunft

Brazza bezeichnet:
 Brazza (Schiff), französisches Passagierschiff, benannt nach dem Marineoffizier
 Braça, historische Längeneinheit
Brazza ist auch der italienische Name der Insel Brač (Kroatien)